LSE steht als Abkürzung für:

 Lernstandserhebung
 Life Science Engineering, ein interdisziplinärer Studiengang
 Little Shark Entertainment, deutsche Filmproduktionsfirma
 London School of Economics and Political Science, staatliche Universität in London
 London Stock Exchange, eine der größten und ältesten Börsen in Europa, Sitz in der britischen Hauptstadt London
 Lübeck-Segeberger Eisenbahn, normalspurige Kleinbahn in Schleswig-Holstein
 Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn GmbH, wurde am 16. April 1910 als Kleinbahn Lüchow–Schmarsau gegründet
 Landstraße Schenefeld-Elmshorn, Straße in Schleswig-Holstein
 Luzern-Stans-Engelberg-Bahn, Schmalspurstrecke in der Zentralschweiz
 Schweizerische Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik

L.S.E. steht als Abkürzung für:
 L.S.E. (Lammers, Steffen, Engel), Kölner Popband

LS-E steht für:
 , ISO-3166-2-Code des lesothischen Distrikts

Abkürzung